Deidamia, gènere de papallones de la família dels esfíngids
 Deidamia, princesa d'Esciros amb qui Aquil·les tingué el seu fill Neoptòlem

 Òpera
 Deidamia (Rasse) fou una òpera de François Rasse del (1905).